Nyírbátor steht für folgende geographische Objekte in Ungarn:

 Nyírbátor, Stadt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Region Nördliche Große Tiefebene
 Kreis Nyírbátor, Kreis im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Region Nördliche Große Tiefebene
 Kleingebiet Nyírbátor, frühere Verwaltungseinheit im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Region Nördliche Große Tiefebene